Henk Timmer (tennisser), een tennisser
 Henk Timmer (voetballer), een voetbaldoelman
 Henk Timmer (golfer), golfprofessional